Software pode se referir a:

Engenharia de software
Software de computador, instruções para computadores
IEEE Software, uma revista.
Software (cooperação para o desenvolvimento), jargão utilizado na cooperação para o desenvolvimento para indicar o aspecto humano na transferência de tecnologia.
Software (música), um projeto de música fundada por Pedro Mergener e Michael Weisser em 1984, produção de álbuns até 2000
Software (novel), parte da Ware Tetralogy, 1982 um romance cyber-punk de Rudy Rucker
 Na Wikipédia, Wikipédia:Software.
Desambiguação